Grabensee ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grabensee (Martensrade), Ort mit Badestelle am Selenter See, Gemeinde Martensrade, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Grabensee (Gemeinde Asperhofen), Marktgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Grabensee (Österreich), kleinster der drei Trumer Seen im Flachgau im Salzburger Land, Österreich
 Abajasee, auch Abayasee oder Grabensee, Gewässer im südlichen äthiopischen Graben, Afrika

Grabensee ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Grabensee (1939–2017), deutscher Mediziner und Nephrologe
 Wilhelm Grabensee (1841–1915), deutscher Landstallmeister in Celle